Die Liste der Städte in Marokko bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des nordafrikanischen Staates Marokko (ohne Westsahara). Marokkos Südgrenze ist wegen des Westsaharakonfliktes bis zum Abhalten eines UN-Referendums über die zukünftige Zugehörigkeit der Westsahara international umstritten.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Marokko ist Casablanca mit einer Einwohnerzahl von 3.844.537 (Stand 1. Januar 2008). Damit leben zwölf Prozent der Menschen des Landes in dieser Region. Hauptstadt und zweitgrößte Stadt des Landes ist Rabat mit 1.754.425 Einwohnern in seiner Agglomeration.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern (Stand: 2014) in deutscher und arabischer Sprache sowie Tamazight mit den Ergebnissen der Volkszählungen (VZ) vom
 3. September 1982,
 2. September 1994,
 2. September 2004 und
 1. September 2014.
Angegeben ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung, also nicht auf die Gemeinde im politischen Sinne. Die Einwohnerzahlen für die meisten großen Städte sind damit dem jeweiligen Raum der Agglomeration zuzuordnen.

 VZ = Volkszählung

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Direction de la statistique
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Marokkos

!
Marokko